Hailar Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Haila'er Qu, härad, Inre Mongoliet, 
 Hailar (ort i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar